

Избранное кино

Австрия 
 «Голова Януса»/Der Januskopf (реж. Фридрих Вильгельм Мурнау)
 «Принц и нищий»/Prinz und Bettelknabe (реж. Александр Корда)

Аргентина 
 «Белые голубки»/Palomas rubias (реж. Х. А. Перейра)

Германия 
 «Анна Болейн»/Anna Boleyn (реж. Эрнст Любич)
 «С утра до полуночи»/Von morgensbis mitternachts  (реж. К. Х. Мартин)

Испания 
 «Искупление»/Expiacion (реж. Х. Бучс)
 «Неприступная»/La inaccessigle (реж. Х. Бучс)

Куба 
 «Действительность»/Realidad (реж. Р Пеон)

Норвегия 
 «Анна-подкидыш»/Fante-Anna (реж. Р. Брейстейн)

США 
 «Остров сокровищ (фильм, 1920)»/Treasure Island (реж. Морис Турнёр)

Турция 
 «Бинназ»/Binnaz (реж. А. Фехим)

Франция 
 «Молчание»/La silence (реж. Луи Деллюк)
 «Эльдорадо»/El dorado (реж. Марсель Л’Эрбье)

Чехословакия 
 «Безумный врач»/Sileny lekar (реж. Драго Желенский)
 «Золотая женщина»/Zlata zena (реж. Вячеслав Славинский)
 «Стёршееся письмо»/Sestrele pismo (реж. Йозеф Ровенский)

Швеция 
 «Возница»/Korkarlen (реж. Виктор Шёстрём)
 «Эротикон»/Eroticon (реж. Мориц Стиллер)

Япония 
 «Клуб любителей»

РСФСР/СССР 
 «Вступление Красной Армии в Ереван»
 На красном фронте (реж. Лев Кулешов)
 На фронт!
 Дракула (реж. Юрий Ивароно)
 «Всё для фронта»
 «Два мира»

Персоналии

Родились 
 13 января — Роберт Врхота, чешский и чехословацкий актёр театра, кино и телевидения.
 20 января — Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр.
 30 января — Майкл Андерсон, британский кинорежиссёр.
 15 марта — Жак Дониоль-Валькроз, французский актёр, сценарист и режиссёр.
 16 марта — Тонино Гуэрра, итальянский поэт, писатель и сценарист.
 11 сентября — Иван Братанов, болгарский актёр театра и кино.
 23 сентября — Микки Руни, американский актёр.
 25 сентября — Сергей Бондарчук, советский актёр и режиссёр.
 13 ноября — Джек Элам, американский актёр вестернов, комедийный актёр.

Скончались 
 26 апреля — Кларин Сеймур, американская актриса эпохи немого кино.
 26 мая — Юзеф Остойя-Сульницкий, польский драматург, переводчик, сценарист, режиссёр, журналист.
 5 сентября — Роберт Харрон, американский актёр эпохи немого кино.
 10 сентября — Олив Томас, американская актриса эпохи немого кино.

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР